Three Points ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten: 

 Three Points (Arizona), census-designated place im Pima County, Arizona
 Three Points (Georgia), Ort im Ware County, Georgia
 Three Points (Kalifornien), Ort im Los Angeles County, Kalifornien
 Three Points (Tennessee), Ort im Monroe County, Tennessee
 Three Points (Texas), Ort im Travis County, Texas